Рымаренко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рымаренко, Адриа́н Адриа́нович (в монашестве Андрей; 1893—1978) — епископ Русской Православной Церкви заграницей, архиепископ Роклэндский, викарий Нью-Йоркской епархии.
 Рымаренко, Леонид Иванович (1907—1996) — советский кинорежиссёр, лауреат Ломоносовской премии.
 Рымаренко, Юрий Иванович (1929—2006) — украинский философ, правовед и политолог, доктор философских наук, профессор.